Le Quatrième Protocole (The Fourth Protocol), roman de Frederick Forsyth paru en 1984
 Le Quatrième Protocole (The Fourth Protocol), film britannique de John Mackenzie tiré du roman, sorti en 1987